Вольвич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольвич, Артём Александрович (род. 1990) — российский волейболист, центральный блокирующий казанского «Зенита» и сборной России.
 Вольвич, Сергей Иосифович (1910—1970) — советский учёный в области строительной механики, педагог.